Philip Howard peut se référer à :
 Philip Howard (1557-1595),  d'Arundel, important baron anglais martyrisé sous le règne d'Élisabeth  d'Angleterre, canonisé en 1970 ;
 Philip Howard (1629-1694), cardinal anglais, arrière-petit-fils du précédent ;
 Philip Howard (1629-1717), militaire et homme politique britannique ;
 Phil Howard, batteur australien de rock.
 Philip Howard, journaliste britannique au Times. Fils de Doris Metaxa.